Подішу () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Белцаць.
 Подішу () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Ілянда.